Фикельмон () — французская фамилия. Известные носители:
 Фикельмон, Дарья Фёдоровна (1804—1863) — графиня, внучка фельдмаршала Кутузова, хозяйка литературного салона.
 Фикельмон, Карл-Людвиг фон (1777—1857) — граф, генерал австрийской службы, дипломат, государственный деятель, писатель.
 Фикельмоны — дворянский род.